49-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (2004 Ballon d'Or)»
14 декабря 2004 года

Золотой мяч: 
 Андрей Шевченко

(первый раз)

< 48-я Церемонии вручения 50-я >
Золотой мяч 2004 года () — 49-я ежегодная церемония вручения награды лучшему футболисту мира, вручается журналом France Football. Претенденты были оглашены 9 ноября 2004 года,  церемония прошла 14 декабря 2004 года.  Обладателем награды стал украинский нападающий «Милана» Андрей Шевченко. Он стал третьим украинцем (после Олега Блохина в 1975 и Игоря Беланова в 1986 годах) и пятым игроком «Милана» (после Джанни Риверы в 1969, Рууда Гуллита в 1987, Марко ван Бастена в 1988, 1989 и 1992 и Джорджа Веа в 1995 годах) - обладателем данной награды.

Результаты

Игроки без голосов 
В список номинантов был также включен 21 игрок, но они не набрали ни одного балла:

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 						
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or»)2004 						
						
						
						
Золотой мяч (France Football)						
Футбол в Европе в 2004 году